Vairon est un adjectif et substantif dérivé de l'adjectif populaire vair (, du latin varius, « bigarré, tacheté », qui a donné les noms demi-savants « variole », « vérole », etc.) et dont l'usage est attesté en français depuis le . Il peut s'agir d'un : 

 adjectif employé uniquement dans l'expression « yeux vairons », c'est-à-dire qui n'ont pas la même couleur (par exemple, un iris bleu et l'autre vert); il s'agit d'un cas remarquable d'hétérochromie. On dit  qu'Alexandre le Grand avait les yeux vairons, et dans les pays d'Europe de l'Est la culture populaire veut que ce soit à ses yeux vairons que l'on reconnait le diable. Dans le standard de la race, le chat Turc de Van peut avoir les yeux vairons.

 nom vernaculaire d'espèce, le vairon (« poisson tacheté »), qui est un petit poisson très commun dans les ruisseaux (famille des cyprinidés).
Couleur des yeux